Пётр Иванович Родионов () — генеральный директор АО «Лентрансгаз» (1978—1995), министр топлива и энергетики РФ (1996—1996).

Биография 
Родионов Пётр Иванович родился 26 января 1951 года в Пржевальске Киргизской ССР.

Учился в Ленинградском кораблестроительном институте, окончил Ленинградский политехнический институт им. Калинина по специальности «турбиностроение» в 1978 г., курсы повышения квалификации при Ленинградском финансово-экономическом институте им. Вознесенского, Высшую коммерческую школу при Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР и Институт повышения квалификации при Академии народного хозяйства в 1990 г.

Работал инженером Волховского отделения Дирекции строящихся газопроводов, затем — старшим инженером, начальником службы Волховского линейного производственного управления магистральных газопроводов, заместителем начальника Ржевского управления магистральных газопроводов.

В 1984—1988 — главный технолог, начальник отдела ПО «Лентрансгаз».

С 1989 года — генеральный директор АО «Лентрансгаз».

С 1996 по 1997 годы — министр топлива и энергетики РФ, был членом Правительственной комиссии по оперативным вопросам, представителем Правительства РФ в РАО «ЕЭС России». Курировал экономику и финансы. С ноября 1998 г. председатель совета директоров банка «Менатеп —Санкт-Петербург». Сопредседатель Московского международного нефтяного клуба.

C 1997 по 2001 год — заместитель председателя правления РАО «Газпром».

C сентября 2001 года работал в должности первого заместителя председателя правления курирует экономику и финансы «Газпрома».

Женат имеет семерых детей: четырёх сыновей и три дочери.

Награды 
 Орден Дружбы народов.
 Почетный член РАЕН, Почетный работник газовой промышленности РФ.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20131202230630/http://tekpower.ru/persony/rodionov-petr-ivanovich.html
 http://interpretive.ru/dictionary/1086/word/rodionov-petr-ivanovich
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/107010/Родионов

Персоналии:Газпром
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета